Реакция Рихе — реакция электрофильного формилирования. В качестве формилирующего агента используется дихлорметил метиловый эфир, катализатор —  хлориды титана или олова. Субстратами в реакции являются стерически затрудненные ароматические соединения, например, мезитилен.

Реакция открыта Альфредом Рихе в 1960 году.

См. также 
 Реакция Вильсмейера — Хаака
 Реакция Раймера — Тимана
 Реакция Даффа

Примечания 

Рихе
Реакции формилирования